Il gruppo della pinakiolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della pinakiolite 
 Aluminomagnesiohulsite
 Hulsite
 Magnesiohulsite
 Pinakiolite

Note 

Pinakiolite